В одиночному розряді тенісного турніру East West Bank Classic 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Моніка Селеш здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 6-4, 3-6, 7-6.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (фінал)
 Моніка Селеш (переможниця)
 Габріела Сабатіні (3-тє коло)
 Зіна Гаррісон (півфінал)
 Катарина Малеєва (чвертьфінал)
 Мері Джо Фернандес (півфінал)
 Яна Новотна (3-тє коло)
 Наталі Тозья (3-тє коло)

 Емі Фрейзер (чвертьфінал)
 Відсутня
 Лаура Гільдемейстер (3-тє коло)
 Гретхен Магерс (1-ше коло)
 Розалін Нідеффер (3-тє коло)
 Енн Сміт (3-тє коло)
 Відсутня
 Клаудія Порвік (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

LA Women's Tennis Championships